Natanson ist der Familienname folgender Personen:
 Agathe Natanson (* 1946), französische Schauspielerin
 Isidor Pawlowitsch Natanson (1906–1964), sowjetischer Mathematiker (Reelle Analysis)
 Jacek Natanson (1948–2015), polnischer Schriftsteller
 Jacques Natanson (1901–1975), französischer Schriftsteller
 Jakub Natanson (1832–1884), polnischer Chemiker
 Thadée Natanson (1868–1951), polnisch-französischer Kunstkritiker und -sammler
 Władysław Natanson (1864–1937), polnischer Physiker

Siehe auch:
 Nathanson